Железнодорожная сеть в Москве представлена десятью основными направлениями с девятью вокзалами (с восьми вокзалов осуществляется как пригородное, так и дальнее сообщение, два вокзала (Савёловский и Рижский) обслуживают только пригородные перевозки), Московской окружной железной дорогой (малым кольцом), частью Большого кольца МЖД, несколькими соединительными ветвями и рядом ответвлений, в основном однопутных, относительно небольшой длины, основная часть из которых полностью находится в черте города.

Все железные дороги Москвы относятся к Московской железной дороге, кроме Ленинградского направления, относящегося к бывшему Московскому региону Октябрьской железной дороги, которое тоже входит в Московский железнодорожный узел, имеет при этом ССВ с некоторыми направлениями Московской железной дороги. При этом цены и правила оплаты проезда в пригородных электричках одинаковы на всех направлениях без исключения, согласно правилам Московской железной дороги.

Также на территории новой Москвы расположена одна из крупнейших в России железнодорожная сортировочная станция Бекасово-Сортировочное.

В 1990-е — 2000-е годы ряд железнодорожных веток, обслуживавших промышленные предприятия, был закрыт в связи с выводом этих предприятий из города или серьёзным сокращением объёмов производства.

Инфраструктура

Основные линии 
Малое кольцо Московской железной дороги (Московское центральное кольцо) — 54 км в черте города, 31 остановочный пункт.
 Смоленское (Белорусское) направление Московской железной дороги — 16 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Смоленская (Белорусский вокзал), Москва-Товарная-Смоленская, Фили, Кунцево-1 и четырьмя остановочными пунктами.
 Курское направление Московской железной дороги — 35 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Курская (Курский вокзал), Москва-Товарная-Курская, Люблино-Сортировочное, Царицыно, Красный Строитель, Бутово и Щербинка, а также шестью остановочными пунктами.
 Горьковское направление Московской железной дороги — 14 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Курская (Курский вокзал) (общая с Курским направлением) и Кусково, а также четырьмя остановочными пунктами.
 Казанское направление Московской железной дороги — 18 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Казанская (Казанский вокзал), Москва-Товарная-Рязанская, Москва-Сортировочная-Рязанская и Перово, а также восемью остановочными пунктами.
 Киевское направление Московской железной дороги — 51 км в черте города (включая участки в черте Внуково и Новой Москвы) со станциями Москва-Пассажирская-Киевская (Киевский вокзал), Москва-Сортировочная-Киевская, Очаково, Солнечная, Внуково, Толстопальцево, Крёкшино, Бекасово-1, Аэропорт Внуково и восемью остановочными пунктами.
 Павелецкое направление Московской железной дороги — 21 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Павелецкая (Павелецкий вокзал), Москва-Товарная-Павелецкая, Коломенское, Чертаново, Бирюлёво-Товарное и тремя остановочными пунктами. До 1992 года весьма эффективно выполняла функцию метрополитена, так как в черте Москвы поезда шли с минимальными интервалами.
 Рижское направление Московской железной дороги — 25 км в черте города (через станцию Подмосковная 21 км) со станциями Москва-Рижская (Рижский вокзал) и Тушино, остановочным пунктом Красный Балтиец на территории станции Подмосковная, бывшая станция Покровское-Стрешнево, а также четырьмя остановочными пунктами.
 Савёловское направление Московской железной дороги — 19 км в черте города (из них 5 км по границе Москвы) со станциями Москва-Бутырская (Савёловский вокзал), Бескудниково и Марк, а также шестью остановочными пунктами. По остановочным пунктам Новодачная и Долгопрудная проходит граница Москвы (посёлок Северный) и Области.
 Ярославское направление Московской железной дороги — 14 км в черте города со станциями Москва-Пассажирская-Ярославская (Ярославский вокзал), Москва-3, Москва-Товарная-Ярославская и Лосиноостровская, а также четырьмя остановочными пунктами.
 Ленинградское направление Октябрьской железной дороги — 28 км в черте города (включая 8 км на территории Зеленограда) со станциями Москва-Пассажирская (Ленинградский вокзал), Ховрино и Крюково, а также десятью остановочными пунктами. Условно городским считается весь участок Москва — Крюково, хотя Алабушево также относится к территории Москвы, а городской тариф действует только до станции Ховрино.
 Большое кольцо МЖД — 49 км в черте города (все в черте Новой Москвы) со станциями Пожитково, Бекасово-1, Бекасово-Сортировочное, Кресты, а также 11 остановочными пунктами.

Соединительные ветви
 Алексеевская соединительная ветвь — 11 км от Курского до Белорусского вокзала с промежуточной станцией Каланчёвская и тремя остановочными пунктами. Имеет соединение с путями Рижского и Савёловского направлений. По ветви есть пассажирское движение.
 Митьковская соединительная ветвь — 4 км от Москвы-Товарной-Рязанской до Москвы-3 с промежуточной станцией Москва-2-Митьково. Существует ответвление на станцию Николаевка.
 Бирюлёвская соединительная ветвь (Курского и Павелецкого направлений) — 4 км от Царицыно до Бирюлёва-Товарного. Используется пассажирскими поездами, следующими с юга (Ростов — Воронеж — Мичуринск) на главный ход Октябрьской ж.д. (Санкт-Петербург, Мурманск) и обратно транзитом через Москву.
 Соединительная ветвь Казанского и Горьковского направлений — 2 км между станциями Перово и Кусково, частично демонтирована.

Малое кольцо МЖД имеет соединительные ветви со всеми направлениями.

Прочие действующие ветви 
 Сортировочная станция Бекасово-Сортировочное с множеством соединительных ветвей, ведущих в парки станции.
 Щербинское испытательное кольцо и ответвление на него.
 Ветви на станцию Бойня от станции Перово Казанского направления и станции Угрешская Малого кольца МЖД.
 Симоновская ветка ППЖТ от станции Бойня до завода «Динамо».
 Ветви на станцию Москва-Южный порт от станции Люблино Курского направления и станции Угрешская Малого кольца МЖД.
 Электрозаводская ветка — 3,8 км от станции Черкизово Малого кольца до Электрозавода (МЭЛЗ, АТЭ). До конца 1980-х годов была электрифицирована по трамвайному типу.
 Подъездной путь ТЭЦ-23 — 3,1 км от станции Черкизово Малого кольца. Есть ответвления, в том числе на Черкизовский завод Метростроя.
 Подъездной путь к Московскому коксогазовому заводу («Москокс») в городе Видное, с промышленной станцией Обменная на территории Москвы.
 Путь к поселку Грибки.
 Подъездной путь станции Медведково ППЖТ «Промжелдортранс».
 Ховринская ветка с промышленной станцией Бусиново (в том числе подъездной путь ТЭЦ-21 и ТЭЦ-28).
 Очаковская ветка (в том числе подъездной путь ТЭЦ-25).
 Тушинская ветка (подъездной путь ММПО им. Чернышева).
 Усовская ветка (с 1926 года), начинается от станции Кунцево-1 Белорусского направления (отделяясь от основного хода у платформы Рабочий Посёлок). На территории Москвы находится 2,3 км этой ветки со станцией Кунцево-2 (пассажирское движение), а также 0,9 км ответвления пути на территории Рублёва с одноимённой грузовой станцией.
 Подъездной путь завода «Серп и Молот».
 Подъездной путь Курчатовского института.
 Подъездной путь ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
 Подъездной путь Московского трубного завода и Хладокомбината № 8.
 Перовский куст путей.
 Подъездной путь Алексеевской соединительной ветви к Вагонному участку центрального направления (Правительственному спецвокзалу).

Закрытые железные дороги 
 Линия Нижегородского вокзала (1861—1950-е годы). В 1861—1896 годы использовалась для отправления поездов на Владимир и Нижний Новгород, с 1896 — товарная станция. Ликвидирована в 1950-х годах в результате застройки района.

 Шереметьевская соединительная ветвь (другое название — Передаточная ветвь Виндавской железной дороги), соединяла Николаевскую железную дорогу с Виндавским направлением через мост вблизи современного Останкинского путепровода.

 Ветка к Свердловскому плодоовощному объединению, проходила между Бескудниково и Дегунино.

 Бескудниковская ветка (1900—1987) длиной 8,5 км соединяла станции Бескудниково Савёловского направления и Лосиноостровская Ярославского направления, закрыта летом 1987 года.

 Брянская соединительная ветвь (1907—1998) полной длиной 7,2 км соединяла пути Белорусского и Киевского направлений между станциями Москва-Товарная-Смоленская (первоначально от Брянского поста) и Москва-Пассажирская-Киевская. От неё существовало ответвление к пивоваренному заводу имени Бадаева (1,7 км) вдоль набережной Тараса Шевченко.

 Ветка Очаково — Очаково-2 (1949—2006) имела длину 5,4 км (почти половина параллельно основным путям Киевского направления вплоть до платформы Матвеевская). Существовало ответвление к МГУ со станцией Ленгоры (использовалось при строительстве высотки университета в 1949—1953 годах, позже предприятиями, закрыто в 2002 году) длиной 3,2 км (считая от горловины станции Очаково-2). Закрыта в связи с выводом обслуживаемых веткой предприятий и строительством новых корпусов МГУ и жилых зданий.

 Лизинская ветка (1915—1950-е годы). Грузовая станция Лизино использовалась несколькими предприятиями Симоновской слободы (сейчас — Даниловский район), в том числе заводом «Динамо» и ЗИЛ.

 Краснобогатырская ветка (построена, вероятно, в 1910-х, закрыта в 2006 году) — первоначально имела длину около 5 км и заканчивалась на территории завода «Изолит», проходя по мосту через реку Яузу и пересекая улицу Богородский Вал напротив современного здания Мосгорсуда. Участок от завода «Красный богатырь» до завода «Изолит» был разобран в конце 1960-х годов. Оставшийся участок ветки длиной 2,7 км соединял завод «Красный богатырь» со станцией МК МЖД Белокаменная. На начало 2007 года недействующий путь сохранялся примерно на половине длины ветки.

 Канатчиковская ветка (1918—1998), отходила от станции «Канатчиково» Окружной железной дороги к заводам «Красный пролетарий», ЭНИМС и другим. Часть путей была ликвидирована при застройке района улицы Вавилова в 1950-х, использование оставшихся было прекращено в 1998 году, вскоре они были демонтированы.

 Октябрьская ветка до станции Октябрьские Казармы, ответвление — подъездной путь ММЗ «Знамя труда» (построена в начале XX века, в основном демонтирована в 2004—2006 годах, оставшийся участок на 2-м Хорошёвском проезде демонтирован в апреле 2013 года).
 Подъездной путь ситценабивной фабрики в Кожевниках (закрыт в 2002). Ответвление в начале Павелецкой железной дороги, не использовался с конца 1990-х.
 Подъездной путь совхоза «Коммунарка» (построен, вероятно, в конце 1950-х, не использовался с конца 1970-х, окончательно заброшен в конце 1980-х).
 Подъездной путь от станции Белокаменная к объекту «Арсенал-59». Пролегает по национальному парку «Лосиный остров». Не используется с 2014 года.

Закрытые дороги в Московской области 
В середине 1990-х были закрыты следующие участки пригородного сообщения:
 1996. Нахабино — Павловская Слобода. Движение прекращено, к 2008 году полностью демонтирована в связи со строительством коттеджных поселков.
 1997. Люберцы — Дзержинский, прекращено пассажирское движение.
 1997. Мытищи — Пирогово (берег Пироговского водохранилища, ответвление Ярославского направления). Ветка разобрана к 2001 году.

Примечания

См. также 
 Московский железнодорожный узел
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Железнодорожные вокзалы Москвы
 Железнодорожный транспорт в Московской области

Ссылки 
 Официальный сайт МЖД
 Сайт «Железнодорожная экзотика» о железнодорожных ветках и подъездных путях Москвы
 Сайт «Московские „Железки“» о железнодорожных ветках и подъездных путях Москвы
 Форум Московские «Железки»
 О Бескудниковской ж/д ветке